Sinnion (Synion) je bio kutrigurski vladar od 551. do 550-ih godina. Naslijedio ga je Zabergan.

Bugarski vladari